Нев-Мезон () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Нев-Мезон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель